Колумбия е понятие, най-често свързвано с наименованието Колумбия като символ на САЩ и Америка изобщо, произхождащо от Христофор Колумб, считан за откривател (за Европа) на континента Америка.

 Колумбия – символ на САЩ

География 
 Колумбия (Нуна, Хъдсънланд) – хипотетичен суперконтинент
 Колумбия – държава в Южна Америка
 Британска Колумбия - провинция в Канада
 Колумбия – река в САЩ
 Колумбия – връх в Канада, Канадски скалисти планини
 Колумбия – нос на о. Елисмиър, най-северната точка на Канада
 Колумбия – нацистки концентрационен лагер в кв. Темпелхоф, Берлин
 градове:
 Колумбия - столицата на щата Южна Каролина в САЩ
 Колумбия Фолс - град в щата Монтана в САЩ
 Федерален окръг Колумбия – федерална територия в САЩ
 щатски окръзи в САЩ
 Колумбия (окръг, Арканзас)
 Колумбия (окръг, Вашингтон)
 Колумбия (окръг, Джорджия)
 Колумбия (окръг, Ню Йорк)
 Колумбия (окръг, Орегон)
 Колумбия (окръг, Пенсилвания)
 Колумбия (окръг, Уисконсин)
 Колумбия (окръг, Флорида)

Други 
 Колумбия (327) – астероид
 „Колумбия“ (Колумбийски университет) – университет в Ню Йорк
 „Колумбия“ – космическа совалка на САЩ
 „Колумбия“ – суперкомпютър в САЩ
 „Колумбия Пикчърс“ (Columbia Pictures) – кинокомпания от САЩ
 „Колумбия Рекърдс“ – звукозаписна компания в Ню Йорк

Вижте също 
 Кълъмбия
 Кълъмбъс (пояснение)
 Коломбо (пояснение)